Municipio de Round Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Round Lake (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Round Lake (condado de Jackson, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Jackson.